San Basilio kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 San Basilio (ort i Argentina), Córdoba,

Italien 

 San Basilio, Sydsardinien, Sardinien, Sydsardinien, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar